Raquel Kops-Jones e Abigail Spears erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Paula Kania e Kateřina Siniaková.

Garbiñe Muguruza e Carla Suárez Navarro hanno sconfitto in finale Paula Kania e Kateřina Siniaková per 6-2, 4-6, [10-5].

Teste di serie 

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (semifinali)
  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (semifinali)

  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (campionesse)
  Chan Hao-ching /  Andrea Petković (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2014
WTA Tour 2014